Andrea Cristoforetti, calciatore sudafricano di calcio a cinque
Marco Cristoforetti, sportivo trentino
Marco Cristoforetti, sportivo liechtensteinese
Samantha Cristoforetti, astronauta italiana